Под Персидской империей обычно понимается Держава Ахеменидов (550—330 до н. э.), древняя иранская империя в Западной Азии основанная Киром Великим.

Персидская империя может также относиться к:
 Государство Сасанидов (226—651 н. э.);
 Сефевидское государство (1501—1736);
 Империя Афшаридов (1736—1796);
 Каджарский Иран (1785—1925);
 Шаханшахское Государство Иран (1925—1979).

См. также 
 Персия (значения)